Mercedes este un nume feminin spaniol. 

În același timp este un plural în limba spaniolă, María de las Mercedes însemnând Maria favorurilor. Singularul este merced. 

Se mai poate referi la:

Lucruri
 Mercedes, serie de automobile și motoare germane produse și vândute de compania Daimler Motoren Gesellschaft între 1903 și 1926
 Mercedes-Benz, producător german de autovehicule de toate dimensiunile, motoare și camioane create de compania Daimler-Benz, o nouă companie creată în 1926 prin fuziunea dintre Daimler Motoren Gesellschaft și Benz & Cie., continuată apoi de succesoarea acesteia, DaimlerChrysler
 Mercedes Benz, echipă de Formula 1 și furnizor de motoare în acest sport
"Mercedes-Benz", cântec al solistei Janis Joplin
"Mercedes", cântec scris de Joseph Arthur
Mercedes (calculator), dispozitiv computațional de la începutul secolului XX
Mercedes College, South Australia
Asteroid - 1136 Mercedes (vezi :de:1136 Mercedes)

Locuri
Mercedes, Buenos Aires, Argentina
Mercedes, Corrientes, Argentina
Mercedes, Paraná,  Brazil 
Mercedes, Camarines Norte, Philippines
Mercedes, Eastern Samar, Philippines
Mercedes, Texas, United States
Mercedes, Uruguay, Soriano department

Oameni
Mercedes Jellinek (1889 – 1929), fiica comerciantului și constructorului de motoare și automobile Emil Jellinek, al cărui prenume a fost folosit de tatăl său pentru denumirea unui motor cu care a fost echipat în 1900 un automobil designat de Jellinek însuși. Numele acelui autovehicul, conceput ca un vehicul de curse de Jellinek și manufacturat de Wilhelm Maybach de la Daimler Motoren Gesellschaft (DMG), a fost curând adoptat de DMG pentru o întreagă serie de modele construită pînă în 1926. Mai tîrziu, marca Mercedes-Benz, care a fost creată în același an 1926, a numit toate seriile de automobile produse de Daimler-Benz, din 1926, și de DaimlerChrysler, din 1999.
Mercedes de Acosta (1893 – 1968), poetă
Mercedes Bresso (născută în 1944), politiciană italiană
Mercedes Lackey (născută în 1950), autoare de literatură fantasy
Mercedes McCambridge (1916 – 2004), actriță
Eleoncio Mercedes (1957 – 1985), boxer
Mercedes Ruehl (născută în 1948), actriță
Mercedes Sosa (născută în 1935), cîntăreață argentiniană
Mercedes de Orléans (1860 – 1878), regină consoartă a Spaniei.
Infanta Mercedes, Prințesă de Asturias (1880 – 1904), membră a familiei regale a Spaniei 
Infanta Maria de las Mercedes, Contesă de Barcelona, mama regelui Juan Carlos al Spaniei
Enrique el de las Mercedes ("Enrique al favorurilor", supranumit astfel din cauza ajutării masive a aristocraților), porecla regelui Henry II al Castillei.
Mercedes Joseph Cohen (1888 – 1966), "magiciană" și actriță de vaudeville de la începuturile secolului 20.
Mercedes, logodnica personajului Edmond Dantes din romanul lui Alexandre Dumas Contele de Monte Cristo
Mercedes Yvette (născută în 1981), model și actriță
Nina Mercedez (născută în 1979), pornostar.

Merceditas este un nume din spaniolă desemnînd un tip de pantofi de damă.

Vezi și 
 Merced (dezambiguizare)